Söğütlü ist der Name mehrerer Orte in der Türkei.

Landkreise:
 Söğütlü (Sakarya), eine Stadt und ein Landkreis in der Provinz Sakarya

Gemeinden: 
 Söğütlü (Akçaabat), eine Gemeinde im Landkreis Akçaabat der Provinz Trabzon
 Söğütlü (Elbistan), eine Gemeinde im Landkreis Elbistan der Provinz Kahramanmaraş
 Söğütlü (Kelkit), eine Gemeinde im Landkreis Kelkit der Provinz Gümüşhane
 Söğütlü (Midyat), eine Gemeinde im Landkreis Midyat der Provinz Mardin
 Söğütlü (Terme), eine Gemeinde im Landkreis Terme der Provinz Samsun

Dörfer:
 Söğütlü (Ağrı), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Ağrı
 Söğütlü (Akşehir), ein Dorf im Landkreis Akşehir der Provinz Konya
 Söğütlü (Arpaçay), ein Dorf im Landkreis Arpaçay der Provinz Kars
 Söğütlü (Atayurt), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Kars
 Söğütlü (Ayvacık), ein Dorf im Landkreis Ayvacık der Provinz Çanakkale
 Söğütlü (Bartın), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Bartın
 Söğütlü (Bayburt), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Bayburt
 Söğütlü (Bozova), ein Dorf im Landkreis Bozova der Provinz Şanlıurfa
 Söğütlü (Bulanık), ein Dorf im Landkreis Bulanık der Provinz Muş
 Söğütlü (Çilimli), ein Dorf im Landkreis Çilimli der Provinz Düzce
 Söğütlü (Çukurova), ein Dorf im Landkreis Çukurova der Provinz Adana
 Söğütlü (Erciş), ein Dorf im Landkreis Erciş der Provinz Van
 Söğütlü (Fethiye), ein Dorf im Landkreis Fethiye der Provinz Muğla
 Söğütlü (Hilvan), ein Dorf im Landkreis Hilvan der Provinz Şanlıurfa
 Söğütlü (Hınıs), ein Dorf im Landkreis Hınıs der Provinz Erzurum
 Söğütlü (Ilıca), ein Dorf im Landkreis Ilıca der Provinz Erzurum
 Söğütlü (Karaisalı), ein Dorf im Landkreis Karaisalı der Provinz Adana
 Söğütlü (Kars), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Kars
 Söğütlü (Ladik), ein Dorf im Landkreis Ladik der Provinz Samsun
 Söğütlü (Malazgirt), ein Dorf im Landkreis Malazgirt der Provinz Muş
 Söğütlü (Nusaybin), ein Dorf im Landkreis Nusaybin der Provinz Mardin
 Söğütlü (Nizip), ein Dorf im Landkreis Nizip der Provinz Gaziantep
 Söğütlü (Of), ein Dorf im Landkreis Of der Provinz Trabzon
 Söğütlü (Otlukbeli), ein Dorf im Landkreis Otlukbeli der Provinz Erzincan
 Söğütlü (Ovacık), ein Dorf im Landkreis Ovacık der Provinz Tunceli
 Söğütlü (Pazarcık), ein Dorf im Landkreis Pazarcık der Provinz Kahramanmaraş
 Söğütlü (Pınarbaşı), ein Dorf im Landkreis Pınarbaşı der Provinz Kayseri
 Söğütlü (Polateli), ein Dorf im Landkreis Polateli der Provinz Kilis
 Söğütlü (Pötürge), ein Dorf im Landkreis Pötürge der Provinz Malatya
 Söğütlü (Refahiye), ein Dorf im Landkreis Refahiye der Provinz Erzincan
 Söğütlü (Saraykent), ein Dorf im Landkreis Saraykent der Provinz Yozgat
 Söğütlü (Selim), ein Dorf im Landkreis Selim der Provinz Kars
 Söğütlü (Tatvan), ein Dorf im Landkreis Tatvan der Provinz Bitlis
 Söğütlü (Tomarza), ein Dorf im Landkreis Tomarza der Provinz Kayseri
 Söğütlü (Tuzluca), ein Dorf im Landkreis Tuzluca der Provinz Iğdır
 Söğütlü (Ulubey), ein Dorf im Landkreis Ulubey der Provinz Uşak
 Söğütlü (Zara), ein Dorf im Landkreis Zara der Provinz Sivas